Dechant steht für:

 Dechant, Pfarrer mit Führungsaufgaben, siehe Dekan (Kirche)
 Dechant (Kreuzeckgruppe) (), Berg in der Kreuzeckgruppe,Österreich

Dechant ist der Familienname folgender Personen:
 August Dechant (1873–1959), deutscher Komponist 
 Bernhard Dechant (* 1976), österreichischer Schauspieler und Regisseur

 Hermann Dechant (* 1939), österreichischer Dirigent, Flötist, Musikwissenschaftler, Komponist und Verlagsleiter
 Josef Dechant (* 1942), österreichischer Politiker (ÖVP), Bürgermeister von Salzburg
 Klaus Dechant (1928–2020), deutscher Politiker (DBD)
 Lutz Dechant (* 1948), deutscher Schauspieler und Autor
 Margit Haider-Dechant (* 1952), österreichische Pianistin, Musikwissenschaftlerin und Hochschullehrerin
 Thomas Dechant (* 1968), deutscher Politiker (FDP), MdL Bayern

Siehe auch:
 Dechanthof
 Dechent